Lungu este un nume care se poate referi la:

Persoane
  (n. 1960), jucător român de rugby
 Alexandru Lungu (1924-2008), medic endocrinolog, grafician, pictor și poet român
 Alexandru Lungu (paleontolog) (1936-2011), paleontolog moldovean
 Alexandru D. Lungu (1928-2005), actor, prozator, traducător și dramaturg român
 Andrei Lungu (n. 1989), fotbalist român
  (n. 1989), fotbalist român
 Cezar Lungu (n. 1988), jucător de fotbal român
  (n. 1991), fotbalist din Zambia
 Constantin Lungu, senator român 
 Dan Lungu (n. 1969), romancier, nuvelist, poet, dramaturg, teoretician literar și sociolog român; conferențiar dr. la Catedra de Sociologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iași
  (n. 1956), politician din Zambia, președinte al țării
 Emilia Lungu-Puhallo (1853-1932), ziaristă și învățătoare bănățeană, fiica profesorului și publicistului Traian Lungu
 Eugen Lungu (n. 1949), critic și istoric literar, eseist și editor din Republica Moldova
  (n. 1980), fotbalist român
 Gheorghe Lungu (n. 1942), deputat român
 Gheorghe Lungu (delegat) (n. 1885), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
  (n. 1978), pugilist român
 Ion Lungu (n. 1961), primar al municipiului Suceava
 Lia Lungu (n. 1953), interpretă de folclor tradițional
 Mariana Lungu (n. 1952), interpretă de muzică populară românească din Moldova
 Mariana Vartic, numele la naștere: Maria-Ana Lungu (n. 1944), critic, istoric literar, prozator, dramaturg și traducător
 Marin Lungu (1937-2020), deputat român
  (n. 1980), fotbalist din Zambia
 Nicolae Lungu (1900-1993), compozitor creștin, autor, printre altele și a unor cunoscute colinde, intrate în repertoriul tradițional românesc
 Raisa Lungu-Ploaie (1928-2017), prozatoare și traducătoare din Republica Moldova
 Romeo-Daniel Lungu (n. 1979), deputat român
 Sandu Lungu (n. 1974), judoka, luptător de arte marțiale mixte și kickboxer român
  (n. 1995), fotbalist din Republica Moldova
 Traian Florea Lungu (1927-1977), istoric român
 Tudorița Lungu (n. 1962), deputat român
 Valentina Lungu (n. 1959), pedagog, autor de manuale, studii și lucrări didactice din Republica Moldova
 Vasile-Cristian Lungu (n. 1979), senator român
 Victoria Lungu (n. 1971), cântăreață din Republica Moldova
 Vladislav Lungu (n. 1977), fotbalist din Republica Moldova

Toponime 
Lungu (Estonia), localitate din comuna Käru, Estonia
 Râul Lungu, curs de apă, afluent al râului Bahlui

Vezi și 
 Corul Patriarhiei Române "Nicolae Lungu",  formație specializată în muzică sacră

 Listă de nume românești - litera L#Lu
 Oana Lungescu (n. 1958), filolog român

Nume de familie românești
Toponime românești